

Изменения в новом сезоне 
Сезон охарактеризовался борьбой Уве Альцена (Опель) и Кристиана Абта (Ауди) — Абт завоевал преимущество на старте сезона, но затем последовала серия безрезультатных гонок, в ходе которых Уве Альцен подобрался к Абту. На последней гонке он лидировал, однако сошел после столкновения с Крисом Ниссеном, напарником Абта, в шикане. Однако в последнем повороте его главный соперник — Абт — также сошел в столкновении с Роландом Ашем, напарником Альцена. Через неделю было предъявлено видео, показавшее, что Аш имел возможность избежать столкновения. В результате Альцен, ставший было чемпионом, был лишен своего титула, который перешел к Абту.

Сезон 1999 г. был последним для STW — Опель достиг соглашения с Мерседес-Бенц о возрождении ДТМ и команды Irmscher, Phoenix, Euroteam, Team Holzer покинули чемпионат для перехода в новую серию. Также туда ушла полузаводская команда Ауди Abt Sportsline.

Участники

Календарь и победители

Итоговое положение 

Сезоны STW